Kassari může být:

 Kassari – ostrov, kraj Hiiumaa, Estonsko
 Kassari (vesnice) – vesnice na ostrově Kassari
 Pláž Kassari (Kassari rand/supluskoht) – pláž na ostrově Kassari
 Kosa Kassari – kosa na ostrově Kassari

 Zátoka Kassari – zátoka Baltského moře, Estonsko

 aj.